Cuzieu pode se referir a:
 Cuzieu (Ain)
 Cuzieu (Loire)

Desambiguações de topônimos